Ungarns Grand Prix 2016 (officielt navn: Formula 1 Magyar Nagydíj 2016) var et Formel 1-løb som blev arrangeret 24. juli 2016 på Hungaroring ved Budapest. Det var den ellevte runde af Formel 1-sæsonen 2016. Løbet blev vundet af Lewis Hamilton i Mercedes, med hans teamkollega Nico Rosberg på andenpladsen, og Red Bulls Daniel Ricciardo på tredjepladsen. Med denne sejr overtog Hamilton føringen i kørermesterskabet fra Rosberg.

Resultater

Kvalifikation

Løbet 

Noter til tabellerne:
  - Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas og Sergio Pérez formåede ikke at sætte en tid inden 107% af hurtigste tid i Q1. Men grundet de ekstraordinære forholde under Q1 fik de senere tilladelse til at gå videre til Q2 med tiderne fra Q1 intakt.
  - Jolyon Palmer, Felipe Massa, Kevin Magnussen, Marcus Ericsson, Pascal Wehrlein og Rio Haryanto formåede ikke at sætte en tid inden 107% af hurtigste tid i Q1. De fik senere tilladelse af løbsledelsen til at starte i løbet.
  - Marcus Ericsson startede fra pit lane efter at have skiftet overlevelsescelle og chassis.
  - Rio Haryanto fik en gridstraf på fem placeringer for en ikke-planlagt udskiftning af gearkasse.
  - Esteban Gutiérrez blev efter løbet pålagt en tidsstraf på fem sekunder for at have ignoreret blåt flag, noget som skubbede ham ned fra 12. til 13. pladsen.

Stillingen i mesterskaberne efter løbet 

Kørermesterskabet

Konstruktørmesterskabet

Referencer

Eksterne henvisninger 

Formel 1 2016
Ungarns Grand Prix